Вознесенский монастырь — название нескольких православных монастырей:
 Вознесенский монастырь — действующий православный женский монастырь Белорусского экзархата Русской православной церкви.
 Вознесенский монастырь — бывший женский (девичий) православный монастырь Псковской епархии (Великие Луки).
 Вознесенский монастырь — православный мужской монастырь, который был расположен в Иркутске.
 Вознесенский монастырь — православный русский женский монастырь на вершине Елеонской горы в Иерусалиме (Восточном Иерусалиме).
 Вознесенский монастырь — разрушенный в 1929 году женский монастырь в Московском Кремле.
 Вознесенский монастырь — женский монастырь в Смоленске.
 Вознесенский монастырь — действующий мужской православный монастырь, располагающийся в городе Сызрани Самарской области.
 Вознесенский монастырь — женский монастырь Тамбовской епархии Русской православной церкви, расположенный в городе Тамбов, Россия.
 Вознесенский Печерский монастырь — мужской монастырь в Нижнем Новгороде.
 Оршин Вознесенский монастырь — женский (бывший мужской) православный монастырь Тверской епархии в Тверской области.
 Свято-Вознесенский Кременский монастырь — монастырь Волгоградской и Камышинской епархии Русской православной церкви.
 Вознесенский Дубовский монастырь — женский монастырь в городе Дубовка Волгоградской области (в подчинении Волгоградской епархии).
 Вознесенский монастырь — мужской монастырь в селе Банчены Черновицкой области.
 Млыновский Вознесенский монастырь.
 Яранский Вознесенский монастырь — мужской монастырь в городе Яранске, ныне Кировская область, Россия.
 Терновский Свято-Вознесенский монастырь — женский монастырь Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Базиашский Вознесенский монастырь — мужской монастырь Тимишоарской епархии Сербской православной церкви в Румынии.
 Галатский монастырь — женский монастырь Ясской архиепископии Румынской православной церкви.
 Голийский монастырь — мужской монастырь Ясской архиепископии Румынской православной церкви.
 См. также 
 Вознесенский скит
 Вознесенский собор
 Вознесенский храм

 Литература